

Syndicat 
 Unite the Union est un syndicat britannique et irlandais.

Musique

Chanson 

 , chanson de la chanteuse japonaise Ayumi Hamasaki sortie le  ;
 , chanson du groupe américain Beastie Boys sur l'album Hello Nasty sorti le  ;
 , chanson du chanteur de reggae Leroy Sibbles sortie en 1988.

Album 

 , album du groupe danois A Friend In London sorti le  ;
 , album de Kool and the Gang sorti le  ;
 , album de The O.C. Supertones sorti le .

Voir aussi